Bag (Bužim, BiH), naselje u općini Bužim, BiH
 Bag (Peštanska županija, Mađarska), Peštanska, Mađarska